В спи́ске объе́ктов Всеми́рного насле́дия ЮНЕ́СКО в И́ндии значатся 40 наименований (на 2021 год), это составляет  от общего числа ( на  год).

32 объекта включены в список по культурным критериям, 7 объектов — по природным, 1 объект — по культурным и природным. 13 объектов признаны шедеврами человеческого созидательного гения (критерий i), 3 объекта признаны природными феноменами или пространствами исключительной природной красоты и эстетической важности (критерий vii).

Кроме этого, по состоянию на 2022 год, 52 объекта на территории государства находятся в числе кандидатов на включение в список всемирного наследия.

Индия ратифицировала Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия 14 ноября 1977 года. Первые объекты на территории Индии были занесены в список в 1983 году на 7-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Список 
В данной таблице объекты расположены в порядке их добавления в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Географическое расположение объектов

Предварительный список 
В таблице объекты расположены в порядке их добавления в предварительный список. В данном списке указаны объекты, предложенные правительством Индии в качестве кандидатов на занесение в список всемирного наследия.
}}

Географическое расположение объектов

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт ЮНЕСКО. Список объектов всемирного наследия в Индии
 Каталог ссылок по Всемирному наследию в Индии

Списки:Индия
Индия